Aldo Rebelo (1956-), journaliste et homme politique brésilien
Dominic Rebelo (1978-), archer kényan
Francisco Rebelo (1947-), footballeur portugais 
João Rebelo (1920-1975), coureur cycliste portugais 
João Lourenço Rebelo (1610-1665), compositeur portugais
Jorge Rebelo (1940-), poète, militant politique et journaliste mozambicain
Maria Rebelo (1956-), athlète française
Paulo Rebelo (1990-), nageur angolais
Vaumara Rebelo (1991-), reine de beauté angolaise